Weed peut désigner :

Toponyme 

 Weed, une ville de Californie ;
 Weed, une ville du Kentucky ;
 , une ville du Nouveau-Mexique ;

Titres 

 Weeds, une série télévisée américaine ;

Divers 
 Cannabis en anglais.

Homonymie de localités aux États-Unis